"El Alto", expressão castelhana, pode significar:

 El Alto, cidade boliviana do departamento de La Paz
 El Alto (departamento), departamento argentino de Catamarca
 El Alto (Catamarca), cidade argentina do departmento de Catamarca
 El Alto (distrito), distrito peruano do departamento de Piura
 San Francisco El Alto, município guatemalteco de Totonicapán

Desambiguações de topônimos